Billinge kann sich beziehen auf:

 das sächsische Adelsgeschlecht der Billunger
 einen von mehreren Orten in England:
 Billinge (Merseyside) in der Borough of St Helens, Merseyside
 Billinge-and-Winstanley, historische Bezeichnung, umfasste bis zur Teilung 1974 den vorgenannten Ort
 Billinge Higher End in der Borough of Wigan, Greater Manchester 
 Billinge (Schweden), einen Ort in der schwedischen Gemeinde Eslöv in Schonen
 Billinge (Käse), eine Käsesorte aus Schweden

Billinge ist der Familienname folgender Personen:
 Roy Billinge (1937–1994), britischer Physiker
 Simon Billinge, britisch-US-amerikanischer Physiker